Long Grove (Illinois)
Long Grove (Iowa)

Desambiguações de topônimos